Вульфиус (фамилия)
 Вульфиус, Александр Германович (1880—1941) — историк.